Лунцер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Лунцер, Алоис (1840—?) — художник австрийского происхождения.
  (1924—2016) — торговец промышленными бриллиантами.